A Káin jelentései:

Káin keresztnév
Káin bibliai alak
Káin Lord Byron drámai költeménye
káinizmus, biológiai jelenség madárfiókák között
Káin ébredése (1992), Brian De Palma filmje
Legacy of Kain, videójáték
Kain, a Legacy of Kain kitalált szereplője